„Vindhunden” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Vindhunden” – torpedowiec typu Tumleren z początku XX wieku
 „Vindhunden” – stawiacz min typu Beskytteren, ex-amerykański okręt desantowy typu LSM z okresu II wojny światowej, w służbie duńskiej w latach 1954–1964

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów